

Chimica 
 Brix – unità di misura della concentrazione

Geografia 
 Brix – comune francese

Persone 
 Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix, matematico e ingegnere tedesco
 Aglaja Brix, attrice e modella tedesca
 Kristian Brix, calciatore norvegese

Videogiochi 
 Brix – videogioco per DOS
 Zzyzzyxx – videogioco arcade, distribuito con il titolo Brix